Крепо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крепо, Максим  (род. 1994) — канадский футболист, вратарь.
 Крепо, Робер  (1900—1994) — французский шахматист.